Мейкон:

 Мейкон — город в центральной части штата Джорджия в США.
 
 USS Macon (ZRS-5) — американский жёсткий дирижабль-авианосец начала 1930-х годов.